

Acronimo & introduzione 
 Bipolar junction transistor – transistor a giunzione bipolare. Il BJT può essere immaginato come l'unione di due diodi polarizzati in modo opposto ed aventi un anodo o un catodo in comune.

Codici 
 BJT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bentota (Sri Lanka)
 bjt – codice ISO 639-3 della lingua balanta-ganja